C7H5NO – formula molecolare del benzisossazolo
C7H5NO – formula molecolare del benzossazolo
C7H5NO – formula molecolare dell'isocianato di fenile

Formule molecolari